Les Enfants terribles peut faire référence à :
 Les Enfants terribles, roman de Jean Cocteau paru en 1929 et adapté à plusieurs reprises :
 Les Enfants terribles (1947), pièce radiophonique de Maurice Cazeneuve ;
 Les Enfants terribles (1950), film français de Jean-Pierre Melville et Jean Cocteau.
 Les Enfants terribles (Children of the Game, 1996), opéra de chambre de Philip Glass.
 Les Enfants terribles, groupe musical français actif de 1966 à 1974 ;
 Les Enfants terribles, café/discothèque italo-francais ouvert à Londres dans les années 1960 ;
 Les Enfants terribles, école de comédiens et théâtre créée par Jean-Bernard Feitussi en 1993 ;
 Les Enfants terribles, projet issu du jeu Metal Gear Solid sorti en 1998 ;
 Les Enfants terribles, société de production cinématographique.
 Les Enfants Terribles sont une équipe de catch française composé de Gustave Le Brun et Georges Balzac

Voir aussi
 Enfants terribles, deuxième album de Columbine sorti en 2017.